Эмпуза — многозначный термин.

 Эмпуса (эмпуза) — женщина-демон в греческой мифологии
 эмпуза (Empusa) — насекомое из отряда богомоловых
 эмпу́за (), или энтомофтора () — род грибов из порядка энтомофторовых.

Примечания